Alleway ist der Familienname folgender Personen:

 Laura Colleen Gloria Alleway (* 1989), australische Fußballnationalspielerin, siehe Laura Brock
 Rebecca Alleway, US-amerikanische Szenenbildnerin